Le nom Barbey peut désigner :

Patronyme 
 Bernard Barbey (1900-1970), écrivain suisse.
 Bruno Barbey (1941-2020), photographe français.
 Claude-Inga Barbey (1961-    ), comédienne suisse.
 Daniel E. Barbey (1889-1869), vice-amiral américain.
 Édouard Barbey (1831-1905), homme politique français.
 Elvira Barbey (1892-    ), patineuse artistique franco-suisse.
 François Barbey (1980-    ), sportif français.
 Jeanne Barbey (1977-    ), compositrice française de musique sacrée.
 Jeanne-Marie Barbey (1876-1960), artiste peintre et photographe française.
 Jules Barbey d'Aurevilly (1808-1889), écrivain français.
 Léon Barbey d'Aurevilly (1809-1876), religieux, journaliste, conférencier et homme de lettres français, frère de Jules Barbey d'Aurevilly.
 Louis Barbey (1888-    ), patineur artistique franco-suisse.
 Michel Barbey (1927-    ), comédien français.
 William Barbey (1842-1914), personnalité politique du canton de Vaud, en Suisse.

Toponymes 
 Barbey, commune française du département de Seine-et-Marne
 Barbey-Seroux, commune française du département des Vosges
 Barbey, lieu-dit de la commune de Mieussy, Haute-Savoie.
 Barbey, lieu-dit de la commune de Hure, Gironde.
 Barbey, lieu-dit de la commune de Rions, Gironde.

Autres lieux 
 Le Château de Barbey, à Barbey, en Seine-et-Marne.
 Le Château de Barbey, au hameau de Barbey, commune de Mieussy, en Haute-Savoie.
 La Rock School Barbey, salle de concert à Bordeaux.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme